Ben-Gur bzw. Ben-gur ist der Familienname folgender Personen:

 Gan-ya Ben-gur Akselrod (geb. 1987), amerikanisch-israelische Opernsängerin (Sopran)
 Noa Ben-Gur, amerikanisch-israelische Singer-Songwriterin